Името Каравелово носят три български села:

 Каравелово (Област Пловдив)
 Каравелово (Област Шумен)
 Каравелово (Област Ямбол)